Doris – nome proprio di persona femminile
 Doris – genere di molluschi nudibranchi della famiglia dei Dorididae
 Doris – opera di Alfred Cellier del 1889
 Doris – album di Earl Sweatshirt del 2013
 Doris – yacht statunitense
 Doris – sottomarino francese
 48 Doris – asteroide della fascia principale
 Doris – personaggio della serie cinematografica Shrek
 Cuoca Doris – personaggio della serie animata I Simpson
 DORIS – sistema di posizionamento satellitare
Doris – cratere sulla superficie di Venere

Persone
Ennio Doris – imprenditore italiano, fondatore di Mediolanum
Jennifer  Doris – pallavolista statunitense
Massimo Antonio Doris – imprenditore e dirigente d'azienda italiano, figlio di Ennio
Mirna Doris – cantante italiana